1967 Голяма награда на Мексико е 5-о за Голямата награда на Мексико и единадесети кръг от сезон 1967 във Формула 1, провежда се на 22 октомври 1967 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико